Ленгенфельд () — населённые пункты в Австрии и Германии:
 Ленгенфельд (Нижняя Австрия) — ярмарочная коммуна в Австрии
 Ленгенфельд (Тироль) — коммуна в Австрии
 Ленгенфельд (Фогтланд) — город в Германии, в земле Саксония
 Ленгенфельд-унтерм-Штайн — коммуна в Германии, в земле Тюрингия

См. также 
 Ленгефельд (значения)
 Ленгфельд